Чемпионат Европы по боксу 1969 года прошёл в Бухаресте (Румыния) с 31 мая по 8 июня. Это был 18 чемпионат, организованный Европейской ассоциацией любительского бокса (ЕАЛБ, EABA). На чемпионат приехали боксёры из 25 стран.

Медалисты

Зачёт по медалям

Ссылки 
 Итоги 
 ЕАЛБ
 Любительский бокс

Чемпионаты Европы по боксу
Международные спортивные соревнования в Бухаресте
1969 год в боксе
Спорт в Румынии в 1969 году
Май 1969 года
Июнь 1969 года
Чемпионаты Европы в 1969 году
Бокс в Румынии
Чемпионаты Европы в Румынии